Lovato puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Los Lovato (1986-), músicos, cantantes, autores y compositores argentinos, música popular folklore. 
Dallas Leigh Lovato (1988-), cantante y actriz estadounidense, hermana mayor de Demi Lovato.
 Demetria Devonne «Demi» Lovato (1992-), actriz, cantante y compositora estadounidense.
 Leandro Lovato (1977-), violinista y cantante de folclore argentino.
 Michael Lovato (1973-), tri-atleta profesional estadounidense.

Miscelánea 
 Anexo:Canciones de Demi Lovato.
 Anexo:Discografía de Demi Lovato.
 Anexo:Premios y nominaciones de Demi Lovato.